Le championnat du monde de snooker 1982 a lieu du 30 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
 Gagnant :  £
 Finaliste :  £
 Demi-finalistes :  £
 Quart de finalistes :  £
  de finalistes :  £
  de finalistes :  £
 Meilleur break télévisé :  £
 Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (10) 
 143, 122, 112, 106 Willie Thorne
 135, 118 Alex Higgins
 126, 102 Jimmy White
 111 Kirk Stevens
 100 John Virgo

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1982
Snooker
Snooker 1982
Sport en Angleterre en 1982
Snooker en 1982
Sport en avril 1982
Sport en mai 1982